Хам () — город в Швейцарии, в кантоне Цуг. Расположен на берегу Цугского озера.

Население составляет 14 303 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 1702.

Ссылки 
 Официальная страница 
 Photosite with facts & figures 

Города кантона Цуг
Коммуны кантона Цуг